Леонид Яковлевич Савицкий (12 января 1911, Санкт-Петербург — 8 июля 1935, там же) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1932). Ученик П. Романовского. Участник чемпионатов СССР: 1933 — 14-е; 1934/1935 — 15—16-е места. Чемпионаты Ленинграда: 1932 — 3—5-е; 1933/1934 — 3-е места. Турниры ленинградских мастеров: 1933 — 5—6-е; 1934 — 4—7-е места. Умер от хронической болезни сердца.

Спортивные достижения

Литература

Ссылки 

Шахматисты СССР